Médanos bezeichnet:

 Médanos (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Médanos (Entre Ríos), Ort in Argentinien
 Los Médanos, Ort in der argentinischen Provinz San Juan
 Punta Médanos, Kap in Argentinien
 Médanos de Samalayuca, Wüstenregion in Mexiko
 Nationalpark Médanos in Venezuela
 Isthmus von Médanos in Venezuela